

Новоселка — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Новоселка — село, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоселки
 Новосілка